И́ки-Буру́льский район () — административно-территориальная единица в составе Республики Калмыкия Российской Федерации, в границах которой образован муниципальный район Ики-Бурульское районное муниципальное образование.

Административный центр — посёлок Ики-Бурул.

География 
Площадь территории района — 6363 км². Расстояние от районного центра до Элисты — 66 км.

Ики-Бурульский район граничит:
 на западе — с Приютненским районом и городским округом Элиста;
 на северо-западе — с Целинным районом;
 на севере — с Яшкульским районом (п. Тавн-Гашун);
 на востоке — с Черноземельским районом;
 на юге — со Ставропольским краем.

В географическом плане район включает три геоморфологические зоны: большую часть района занимает юго-восточная часть Ергенинской возвышенности, восток и северо-восток района занимает Прикаспийская низменность, южную окраину — Кумо-Манычская впадина.

Основные реки — Восточный и Западный Маныч (на границе со Ставропольским краем), Улан-Зуха и другие. Большинство рек района летом пересыхают. Основные водоёмы — озеро Лысый Лиман, Чограйское водохранилище.

 Климат
Климат резко континентальный — лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, иногда с большими холодами. Максимальная температура июля — плюс 42°С, минимальная температура января — минус 34—36°С, средняя температура января — минус 5—8°С, средняя температура июля — плюс 23—26°С. Вегетационный период с температурой выше 10°С продолжается от 180 до 213 дней. Среднегодовое количество осадков — от 210 до 340 мм. Сухость климата усиливается с северо-запада на юго-восток.

 Почвы
Значительное влияние на процессы почвообразования оказывает рельеф территории.

В пределах Ергенинской возвышенности распространение получили почвы каштанового типа, которые на склонах возвышенности в той или иной степени смыты. В мелких понижениях сформировались солонцы; в более крупных — лугово-каштановые почвы.

В пределах Кумо-Манычской впадины почвы каштанового типа и солонцы получили распространение на вытянутых в широтном направлении увалах. В лиманах и лиманообразных понижениях сформировались луговые почвы, луговые солонцы и солончаки.

В Прикаспийской низменности, в резко выраженных западинах и потяжинах, а также блюдцах и лиманах, получающих дополнительное увлажнение за счёт стока с окружающих мест, сформировались лугово-бурые и луговые почвы. К выпуклым поверхностям с хорошо выраженные стоком приурочены бурые полупустынные почвы. Бессточные блюдца и понижения, а также наиболее выровненные пространства с затрудненным поверхностным стоком заняты солонцами.

История 
Район образован 12 января 1965 года Указом Президиума Верховного совета РСФСР. Ики-Бурульский район был создан, в основном, на бывших отгонных пастбищах и вошедших в его состав трёх сельских Советов с центральными усадьбами совхозов «Буратинский», № 108 и № 4, карьеров «Зунда Толга» и «Чолун Хамур». В то время на территории района проживало 9317 человек.
Первое поселение, как считает известный калмыцкий историк-краевед И. В. Борисенко («Времен минувших отраженье», г. Элиста, 1991 г.), возникло в 1880 году в связи с организацией аймачного управления, появились первые строения. Периодически действовала гужевая почтовая связь со ставкой Манычского улуса, находившейся в районе Элисты. У местного населения были налажены торговые связи с крестьянами Ставрополья, особенно успешные с тамошними туркменами. Вместе они охраняли манычские участки степных трактов, в том числе Царицынско-Ставропольский, решали актуальные для обеих сторон житейские вопросы и проблемы.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 10,41 тыс. чел.
 2035 — 9,72 тыс. чел.

Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Муниципально-территориальное устройство 
В Ики-Бурульском районе 28 населённых пунктов в составе 13 сельских поселений:

 Упразднённые населённые пункты
Ранее в Приманычское сельское муниципальное образование входил упразднённый посёлок Прудовый, а в Ики-Бурульское сельское муниципальное образование упразднённый посёлок Зултурган.

Экономика 
Промышленность района представляют два камнедобывающих предприятия — ОАО «Чолун-Хамур», Зундатолгинский карьер, мини-пекарни частных предпринимателей.

Планируется строительство Цементного завода. По состоянию на 09.07.2010 строительство приостановлено.

Площадь территории района составляет 636,3 тыс.га, из которых 580,3 тыс.га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 131,3 тыс.га (22,6 %), пастбища 445,2 тыс.га (77,0 %). На 1 января 2011 года в сельскохозяйственном производстве района функционирует пять предприятий: три сельскохозяйственных производственных кооператива и два государственных унитарных предприятий, зарегистрировано 287 крестьянских (фермерских) хозяйств, за которыми закреплено 365,3 тыс.га, в том числе: в аренде — 312,4 тыс.га. и в пожизненно наследуемом владении — 52,9 тыс.га.

Социальная сфера 
В посёлке Ики-Бурул функционируют Ики-Бурульская центральная районная больница, число больничных коек в которой составляет 63 места и районная поликлиника мощностью в 107 посещений в смену. В остальных населённых пунктах района имеется 5 офисов врачей общей практики, 8 фельдшерско-акушерских пунктов. На 1 января 2011 года население района обслуживают 25 врачей и 97 работников среднего медицинского персонала

В сфере культуры в районе действуют 14 клубных учреждений, 14 библиотек, 2 автоклуба, 2 ансамбля (народный хореографический ансамбль «Торга» и эстрадный ансамбль «Стикс»), детская школа искусств в пос. Ики-Бурул и её филиал в пос. Оргакин.

В сфере образования имеются 13 общеобразовательных школ, 3 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД Ики-Бурульский Центр Дополнительного образования детей; и МОУ «Детская юношеская спортивная школа им. Н. Богаева».

Известные уроженцы Ики-Бурульского района Республики Калмыкия 
 Анджур Пюрбеевич Пюрбеев (29.09(12.10).1904 — 16.01.1938) — видный государственный и политический деятель Калмыкии 20—30-х годов. Один из основателей и первый руководителей Калмыцкой АО, затем Калмыцкой АССР. Председатель Калмыцкого областного исполкома Советов. Первый секретарь областного комитета РКП(б); первый Председатель Совета Народных Комиссаров Калмыцкой АССР.

 Анджа Эрдниевич Тачиев (1920—1993) — народный поэт Калмыцкой АССР, писатель, заместитель министра культуры Калмыцкой АССР (в 1960-70 гг.), ответственный секретарь Союза писателей Калмыцкой АССР.
 Морхаджи Бамбаевич Нармаев (1915—1995) — писатель, доктор сельскохозяйственных наук, учёный, директор Калмыцкого научно-исследовательского Института мясного скотоводства Калмыцкой АССР, автор многих научных статей, книг и т. д.
 Пюрбеев Григорий Церенович — советский и российский лингвист и филолог-монголовед, доктор филологических наук (1984), профессор (1996), академик РАЕН (1994). Автор более 100 научных публикаций, в числе которых восемь монографий.
 Кикеев, Очир Хулхачиевич (1940—2001) — заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Калмыцкой АССР, лауреат премии комсомола Калмыкии им. Э. Деликова. Член Союза художников СССР с 1973 г.
 Пётр Тимофеевич Надбитов (1938) — Герой Калмыкии, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный деятель искусств Калмыцкой АССР, заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушской АССР, лауреат Государственной премии Калмыцкой АССР имени О. И. Городовикова, первый калмыцкий балетмейстер, создатель и художественный руководитель Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты».
 Иван Алексеевич Уланов — актёр Национального драматического театра Республики Калмыкия имени Б. Басангова, заслуженный артист России (1986), народный артист Калмыцкой АССР, почётный гражданин Республики Калмыкия (2012).
 Бадма Катинович Салаев — кандидат педагогических наук, заслуженный работник народного хозяйства Республики Калмыкия, министр образования науки и культуры Республики Калмыкия (2003—2009). С декабря 2010 г. — ректор Калмыцкого государственного университета.
 Тэло Тулку Ринпоче (Дилова-хутухта) XII, с 1992 года Шаджин-лама (Верховный лама) Калмыкии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ики-Бурульского района
 Ики-Бурульский район на сайте Калмыкии
 
 https://t.me/ikiburul65